Tubungan (Bayan ng Tubungan) är en kommun i Filippinerna. Kommunen ligger på ön Panay, och tillhör provinsen Iloilo. Folkmängden uppgår till  invånare.

Barangayer 
Tubungan är indelat i 48 barangayer.

Källor 
Quick Tables: List of Municipalities
Population and Housing

Noter 

Orter i Iloilo